Вера Пападопулу (, род. ) — греческая шахматистка, международный мастер среди женщин.

Чемпионка Греции 2009 г. Серебряный призёр чемпионата Греции 2003 г. Бронзовый призёр чемпионата Греции 2002 г.

В составе сборной Греции участница шахматной олимпиады 2010 г. и командного чемпионата Европы 2007 г.

Участница юниорских чемпионатов мира и Европы в разных возрастных категориях.

Участница личных чемпионатов Европы 2002, 2003, 2004, 2008, 2009 и 2010 гг.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Веры Пападопулу на шахматных олимпиадах
 Выступления Веры Пападопулу в чемпионатах мира среди юниоров
 Выступления Веры Пападопулу в личных чемпионатах Европы
 Выступления Веры Пападопулу в командных чемпионатах Европы
 Выступления Веры Пападопулу в Кубках европейских клубов среди мужчин
 Выступления Веры Пападопулу в Кубках европейских клубов среди женщин
 Выступления Веры Пападопулу в командных чемпионатах Греции

Шахматисты Греции
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам